Die Saison 2011/12 sah im Titelkampf eine klare Entscheidung; bereits vor der letzten Runde hatte der SK Team Viking den Titel sicher, am Ende betrug der Vorsprung auf den Titelverteidiger Lunds ASK sowie den SK Rockaden Stockholm und den Västerås Schackklubb 6 Punkte.

Da die Elitserien im Vergleich zur vorherigen Saison auf 10 Mannschaften reduziert wurde, war im Vorjahr aus der Superettan mit SK Rockaden Umeå nur ein Verein aufgestiegen, der sich behaupten konnte, absteigen mussten hingegen Solna Schacksällskap und der SK Kamraterna. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2011/12.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 7., 8. und 9. Oktober 2011, 13., 14., und 15. Januar 2012, 4., 18., 19. und 25. Februar 2012 sowie am 9., 10. und 11. März 2012. Die ersten drei Runden wurden zentral in Malmö ausgerichtet, die letzten drei zentral in Västerås.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Endstand bei chess-results.com
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2011
Schachveranstaltung 2012